Нільс (Nils, Niels) — скандинавське ім'я. Спочатку — коротка форма імені Нікола, рідше — також для імен Нікодемус, Корнелій.
 Нільс — король Данії.
 Нільс — герой книги «Чудесна мандрівка Нільса Гольґерсона з дикими гусьми» шведської письменниці Сельми Лагерлеф.
 Нільс Треш — норвезький письменник і філософ.
 Нільс Бор — фізик, лауреат Нобелівської премії.
 Нільс Генрік Абель (Niels Henrik Abel) (* 5 серпня 1802 — †6 квітня 1829) — норвезький математик
 Нільс Лідхольм (Nils Liedholm) (* 8 жовтня 1922, Вальдемарсвік, Швеція — † 5 листопада 2007, Куккаро-Монферрато, П'ємонт) — колишній шведський футболіст і футбольний тренер.
 Нільс Брінк (Niels Brinck Kristensen; 17 травня 1983 року, Орхус, Данія) — данський співак
 Нільс Єрне (Niels Kaj Jerne; 23 грудня, 1911 року, Лондон, Велика Британія — 7 жовтня 1994 року) — данський імунолог
 Нільс Рюберг Фінзен (Niels Ryberg Finsen) (15 грудня 1860, Торсхавн — †24 вересня 1904, Копенгаген) — фарерсько-данський вчений і фізіотерапевт.
 Нільс Аберь (Nils Åberg, 24 липня 1888, Норрчепінг — 28 лютого 1957, Уппсала) — шведський археолог
 Нільс Густав Дален (Nils Gustaf Dalén; 30 листопада 1869, Стенсторп, Швеція — 9 грудня 1937, Лідінге, Швеція) — шведський винахідник, засновник компанії AGA, лауреат Нобелівської премії з фізики в 1912 р.

Данські імена